Freddie Sears (n.1989) – calciatore britannico
Fred F. Sears –  regista e attore statunitense